Вильгельм Румпф (; ,  — ) — немецкий органист, хоровой дирижёр и музыкальный педагог.

Преподавал в различных учебных заведениях Карлсруэ. С 1932 года возглавлял хор Баховского общества Карлсруэ, с 1933 года кантор , с 1934 года эксперт по органам и колоколами администрации Бадена. В 1945—1955 гг. возглавлял Баденскую высшую школу музыки.

Основное собственное сочинение — сборник пьес «Органная книга Карлсруэ» (; 1938).

Ссылки 
 Wilhelm Rumpf — Umtriebiger Kirchenmusiker und Glockensachverständiger // SWR2, 13.8.2015.
 Вильгельм Румпф. Ария (из «Органной книги Карлсруэ» / Исполняет Штефан Котнер (орган)

Органисты Германии
Хоровые дирижёры Германии
Академические музыканты Германии
Преподаватели Высшей школы музыки Карлсруэ